Белый террор (кит: 白色恐怖; пиньинь: báisè kǒngbù) — преследование политической оппозиции (левой и представляющей интересы коренного населения) на Тайване в период авторитарного правления партии Гоминьдан. Это не только события, которые носят название Инцидент 228, но и весь период с 1947 до 1987 года.

Временной период 
Отправной точкой этого периода принято считать события, начавшиеся 27 февраля 1947 года и известные как Инцидент 228. Эскалация гражданского неповиновения была связана с сильными автономистскими и сепаратистскими настроениями тайваньцев, межобщинной рознью, недовольством коррумпированной властью Гоминьдана. Ввиду того, что многие студенты были активными участниками событий, гоминьдановские войска часто арестовывали и казнили носивших студенческую форму. Мишенью жестоких репрессий являлась также островная элита.

В 1949 году Чан Кайши в условиях поражения в гражданской войне в Китае ввел на подконтрольных ему территориях страны военное положение, которое было отменено только через 12 лет после его смерти в 1987 году. В этот период были ограничены многие гражданские права. Вопреки Конституции, на Тайване сложился авторитарный однопартийный режим, в первые десятилетия приобретавший характер военной диктатуры. Репрессии так или иначе коснулись всех сфер жизни общества. Например, в этот период было запрещено синкретическое религиозное движение Игуаньдао. Часто люди попадали в тюрьмы просто по подозрению в инакомыслии. Всего за весь период Белого террора в тюрьмы были заключены около 14 000 тайваньцев. При этом от 3000 до 4000 человек были казнены за реальное или предполагаемое отношение к оппозиции.

Длительность военного положения на Тайване составила 38 лет и 57 дней с 19 мая 1949 года по 15 июля 1987 года. Военное положение на Тайване являлось на тот момент самым длительным в мире за всю историю. Однако позднее его превзошло сирийское полувековое военное положение, которое длилось с 1963 по 2011 год.

Современные оценки 
После прихода к власти Демократической прогрессивной партии в 2000—2008 годах удалось убрать имя Чан Кайши из названия площади, на которой находится его Мемориал. После победы Цай Инвэнь на президентских выборах от этой же партии в 2016 году началось обсуждение дальнейшей судьбы Мемориала Чан Кайши. Законодатели предлагают несколько вариантов: сделать из него архив всех президентов Тайваня; реконструировать в место, где люди могли бы отдать дань памяти протестному движению; переделать так, чтобы сделать акцент на страданиях людей во времена авторитаризма при правлении Чан Кайши; полный или частичный снос мемориала.

Память 
 Мемориальный парк 228
 Мемориальный парк на Зеленом острове
 Мемориал прав человека Цзин-Мэй и парк культуры
 Чайный дом Тьен-ма

См. также 
 Белый террор в других странах
 Шанхайская резня 1927 года
 Антикоммунизм

Примечания 

Антикоммунизм
Политические репрессии
XX век на Тайване